Rosolio – soluzione liquorosa derivata dai petali della rosa, che viene utilizzata come base per la preparazione di altri liquori di vario sapore
 Rosolio – personaggio dei fumetti Disney
 Daniel Rosolio – politico israeliano
 Shaul Rosolio – poliziotto israeliano